Ел Лагунеро има више значења:

 Ел Лагунеро (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Лагунеро (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Лагунеро (Луис Моја), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику